Breuste ist der Familienname folgender Personen

Hans-Jürgen Breuste (1933–2012), deutscher bildender Künstler und Objekt-Künstler
Jürgen Breuste (* 1956), deutscher Geograf, Geologe und Hochschullehrer